Хастах  или Туора-Юрях (Халкан) —  река в Якутии, приток-исток р.Индигирка
 Хастах —  река в Якутии, правый приток р.Хастах (Туора-Юрях)